Луи «Луисон» Бобе (, 12 марта 1925 года в Бретани, Франция — 13 марта 1983 года, ) — французский профессиональный шоссейный велогонщик. Первый велогонщик, одержавший три победы подряд в генеральной классификации Тур де Франс.

Результаты

Любители 

 1943
 Grand Prix de Lamballe
 1944
 Critérium des Espoirs de l'Ouest
 Critérium de Muel

 1946
  Чемпион Франции
 Prix de Carnac
 2-й на Championnat de Bretagne

Профессионалы 

 1947
 Boucles de la Seine
 Tour du Finistère 
 Course à la mer :
 общий зачёт
 2-й этап
 1948
 Grand Prix de l'Équipe (вместе с Андре Мае и Гастоном Дюпи)
 6-й на 12-ом этапе Tour de France
 4-й на Tour de France
 1949
 Critérium des As
 Tour de l'Ouest :
 общий зачёт
 3-й этап
 9-й на Flèche wallonne
 1950
  Чемпион Франции
 Grand Prix de l'Écho d'Alger
 Critérium des As
 Tour de France :
  горный зачёт
 18-й этап
 3-й на Tour de France
 3-й на Rome-Naples-Rome
 5-й на Чемпионате Мира
 6-й на Milan-San Remo
 6-й на Paris-Tours
 1951
 Challenge Desgrange-Colombo
 Challenge Sedis
  Чемпион Франции
 Giro d'Italia :
  горный зачёт 
 17-й этап
 Milan-San Remo
 Giro di Lombardia
 Critérium national
 2-й и 4-й этапы на Paris-Nice
 Grand Prix du Locle
 17-й этап на Tour de France
 2-й на Paris-Roubaix
 2-й на Circuit de l'Indre
 3-й на Coppa Bernocchi
 4-й на Flèche wallonne
 7-й на Giro d'Italia 
 7-й на Paris-Nice
 7-й на Liège-Bastogne-Liège
 1952
 Challenge Sedis
 Paris-Nice :
 общий зачёт
 2-й, 3-й, 5-й (ITT) и 6-й этапы
 Grand Prix des Nations (ITT)
 Critérium national
 Grand Prix de Cannes
 2-й на Grand Prix du Midi libre
 3-й на Grand Prix de Lugano
 4-й на Liège-Bastogne-Liège
 5-й на Paris-Tours
 6-й на Ronde van Vlaanderen
 7-й на Paris-Roubaix
 8-й на Чемпионате Мира
 9-й на Giro di Lombardia
 1953
 Challenge Sedis
 Tour de France :
  общий зачёт
 18-й и 20-й (ITT) этапы
 4-й этап Tour de Romandie
 Critérium des As
 3-й на Чемпионате Франции
 3-й на Tour de Romandie
 4-й на Paris-Roubaix
 4-й на Ronde van Vlaanderen
 8-й на Чемпионате Мира
 1954
 Challenge Sedis
  Чемпионат Мира
 Tour de France :
  общий зачёт
 2-й, 18-й и 21-й (ITT) этапы
 7-й на Critérium du Dauphiné libéré
Grand Prix cycliste d'Espéraza
 2-й Paris-Tours
 2-й la course de côte du Mont Faron
 2-й на Grand Prix des Alliés
 2-й на Trophée Baracchi (вместе с Жаком Анкетилем)
 2-й в омниуме на Парк де Пренс
 3-й Grand Prix de l'Écho d'Alger
 5-й Critérium du Dauphiné libéré
 1955
 Challenge Sedis
 Tour de France :
  общий зачёт
 3-й на 11-ом этапе
 Ronde van Vlaanderen
 Critérium du Dauphiné libéré :
 общий зачёт
 3-й, 5-й и 6b-й этапы
 Tour de Luxembourg :
 общий зачёт
 2-й на 3-ем этапе
 3-й этап на Paris-Nice
 2-й на Чемпионате Франции
 3-й на Paris-Roubaix
 1956
 Paris-Roubaix
 Circuit du Mont-Blanc
 10-й (ITT) этап на Vuelta a España
 2-й на Boucles de la Seine
 2-й на Paris-Camembert
 2-й на Marseille-Nice
 3-й на Чемпионате Франции
 3-й на Paris-Tours
 7-й на Giro di Lombardia
 8-й на Чемпионате Мира
 1957
 Gênes-Nice
 15-й этап на Giro d'Italia
 2-й на Чемпионате Мира
 2-й на Giro d'Italia
 2-й на Critérium national
 2-й на Paris-Tours
 2-й на Grand Prix de Monaco
 2-й на Trophée Constant Ockers 
 2-й на Six jours de Paris (вместе с Georges Senfftleben и Dominique Forlini)
 3-й на Critérium des As
 5-й на Paris-Nice
 9-й на Liège-Bastogne-Liège
 1958
 2-й на Чемпионате Мира
 4-й на Giro d'Italia
 7-й на Tour de France
 10-й на Milan-San Remo
 1959
 Bordeaux-Paris
 GP Cyclomotoristico :
 общий зачёт
 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 9-й этапы
 1960
 GP Cyclomotoristico :
 общий зачёт
 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й этапы
 Rome-Palerme
 4-й на Bordeaux-Paris
1961
 3-й этап на Tour de l'Aude
 2-й Bordeaux-Paris
 3-й на Parisien (вместе с Агостино Колетто, Джозеф Велли, Эрколе Бальдини и Нелло Фабри)

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
Complete Palmarès
Cycling Hall of Fame Profile

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 марта
Родившиеся в 1925 году
Умершие 13 марта
Умершие в 1983 году
Велогонщики по алфавиту
Велогонщики Франции
Победители Тур де Франс
Велогонщики, носившие жёлтую майку Тур де Франс
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам